Die Abkürzung UIP steht für:
 uncovered interest parity (ungedeckte Zinsparität), siehe Zinsparitätentheorie
 UNESCO-Institut für Pädagogik Hamburg
 United International Pictures, ein weltweit agierender Filmverleih
 Internationale Privatgüterwagen-Union, französisch: "Union Internationale des Wagons Privés"
 Interparlamentarische Union, französisch: "Union interparlementaire"
 L'Union Internationale de Phlebologie – der 1959 gegründete Weltverband der Phlebologen, auch International Union of Phlebology (UIP)
 Usual interstitial pneumonia – Idiopathische Lungenfibrose
 Flughafen Quimper-Cornouaille in Frankreich (IATA-Code)
 ein Umweltinnovationsprogramm

Die Abkürzung uIP steht für:
 uIP (micro IP), minimaler TCP/IP-Protokollstack für eingebettete Systeme mit 8-bit und 16-bit Mikrocontrollern

UIP